Däniken steht für:
 Däniken, Gemeinde im Bezirk Olten, Kanton Solothurn, Schweiz

Personen:

Siehe auch:
 Dänikon, Gemeinde im Kanton Zürich
 Tänikon, Ort im Kanton Thurgau